Арканж Луи Риу д’Авене (; 1768—1809) — французский военный деятель, бригадный генерал (1807 год), барон (1809 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Начал службу 1 февраля 1785 года в звании младшего лейтенанта в Королевском Нормандском полку. С началом Революционных войн очень быстро дослужился до звания полковника, 10 ноября 1793 года стал командиром 18-го кавалерийского полка. В 1795 году был временно отстранён от службы, а затем, 10 июня 1796 года, был восстановлен в должности командира 16-го кавалерийского полка. 12 сентября 1797 года был вновь снят с должности, и до 24 февраля 1805 года оставался без служебного назначения, когда возглавил 6-й кирасирский полк. В кампанию 1805 года сражался в Италии, а с ноября 1806 года его полк стал частью 3-й дивизии тяжёлой кавалерии генерала Эспаня. Был ранен в сражении при Гейльсберге. 25 июня 1807 года произведён в бригадные генералы.

В 1808 году отправился в Испанию, участвовал в сражении при Сомо-Сьерре и во взятии Мадрида.

Весной 1809 года переведён в Итальянскую армию Богарне. Командовал бригадой конных егерей (8-й и 25-й полки) в дивизии Саюка. Был тяжело ранен пулей в бедро в битве на Пьяве 8 мая 1809 года, и умер от полученного ранения 1 июня в Тревизо.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (1 февраля 1785 года);
 Лейтенант (15 сентября 1791 года);
 Капитан (14 ноября 1792 года);
 Командир эскадрона (16 сентября 1793 года);
 Полковник (10 ноября 1793 года);
 Бригадный генерал (25 июня 1807 года).

Титулы 
 Барон Риу д’Авене и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 15 января 1809 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (14 марта 1806 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (4 октября 1808 года)

Примечания

Литература 
 Vicomte Révérend, Armorial du premier empire, tome 4, Honoré Champion, libraire, Paris, 1897, p. 144.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)
Участники сражения при Гейльсберге